Garcia bzw. García steht für:
 García, spanischer Personenname (alle Namensträger dort, einschließlich Namensträger Garcia)
 Garcia (Band), Latin-Band
 Garcia (Tarragona), Dorf in der katalanischen Comarca Ribera d’Ebre in Spanien
 García (Nuevo León), Stadt in der Metropolregion Monterrey im Bundesstaat Nuevo León in Mexiko
 Garcia (Pflanzengattung), Gattung der Wolfsmilchgewächse
 (4442) Garcia, nach Jerry Garcia (1942–1995) benannter Asteroid
 Garcia-Klasse, Fregatten-Klasse der United States Navy 
 Garcia Point, Landspitze in der Ross Dependency, Antarktika
 Kap García, Kap an der Westküste des Grahamlands, Antarktika

Siehe auch:
 Garcia-Bericht, 2017 veröffentlichter Untersuchungsbericht in der FIFA-Korruptionsaffäre
 Diego Garcia, britisches Atoll im Indischen Ozean
 Vila Garcia (Begriffsklärungsseite)